Heaney est un patronyme porté notamment par :

 Joe Heaney (1919-1984), chanteur traditionnel irlandais ;
 Seamus Heaney (1939-2013), poète irlandais.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais